Die IX. Asienspiele wurden vom 19. November bis 4. Dezember 1982 in Neu-Delhi, (Indien) ausgetragen.

Medaillenspiegel

Sportarten

Weblinks 
 IX Asian Games at Olympic Council of Asia website (englisch, Archivlink)
 Asian Games mascot Appu is no more (englisch, Archivlink)

1982
Multisportveranstaltung 1982
Sportveranstaltung in Delhi